Zwitserse Nationale Bank (Schweizerische Nationalbank), de centrale bank van Zwitserland
 Slibverwerking Noord-Brabant, slibverwerkingsbedrijf te Moerdijk